

Мрокув — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Мрокув — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства